A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 100 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 15-én és 16-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A döntőt a jamaicai Usain Bolt nyerte 9,69 másodperces új világcsúccsal.

A kvalifikáció során az A-szint 10,21 másodperc, míg a B-szint 10,28 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 15-én tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan a 2. fordulóba jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 10 futó került tovább.

Negyeddöntő 
A második forduló futamait is augusztus 15-én rendezték. A futamok első három helyezettje jutott be az elődöntőbe, illetve az összesítésben a leggyorsabb csatlakozott még hozzájuk.

Elődöntő 
Az elődöntő futamait augusztus 16-án bonyolították le. A két elődöntő első négy helyezettjei jutottak a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 16-án futották.

Források 

F00100